Томь может означать:

Реки 
 Томь — река в Томской и Кемеровской областях и Хакасии (длина — 827 км), приток Оби.
 Томь — приток Буюнды в Магаданской области (длина — 16 км).
 Томь — в Амурской области (длина — 433 км), приток Зеи.

Прочее 

 «Томь» — катер.
 «Томь» — магнитофон.
 «Томь» — футбольный клуб.
 «Томь» — женский футбольный клуб.

Примечания